

Architettura 
 Crystal Palace – grattacielo di Brescia
 Crystal Palace – ex costruzione di Londra in stile vittoriano
 Crystal Palace – quartiere a sud di Londra, dove sorgeva la costruzione
 Crystal Palace – palazzo di New York ispirato all'omonima costruzione londinese

Sport 
 Crystal Palace Baltimore – squadra di calcio statunitense
 Crystal Palace Football Club – ex squadra di calcio londinese
 Crystal Palace Football Club – squadra di calcio londinese
 Circuito di Crystal Palace – ex pista di corse del Crystal Palace National Sport Centre di Londra

Pagine correlate
Palazzo di Cristallo